Lautertal ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Lautertal (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Coburg, Bayern
 Lautertal (Odenwald), Gemeinde im Kreis Bergstraße, Hessen
 Lautertal (Vogelsberg), Gemeinde im Vogelsbergkreis, Hessen

Ortsteile:
 Lautertal (Blaustein), Ortsteil der Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lautertal (Wüstenrot), Wohnplatz des Ortsteils Neulautern der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Täler:
 Lautertal (Staffelstein), Tal des Lauterbach (Main), linker Zufluss des Obermains bei Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Lautertal, Tal der Großen Lauter, Zufluss der Donau

Siehe auch:
 Lauter
 Lauterbach